PA-6 steht für:
 PA-6, Code der panamaischen Provinz Herrera
 Piper PA-6 Sky Sedan, viersitziges Kleinflugzeug des US-amerikanischen Herstellers Piper Aircraft (1946)

PA6